Нурмурадов Оразнур (туркм. Nurmyradow Oraznur) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1959 году в Ашхабаде.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1981 г. окончил Туркменский политехнический институт. По специальности — горный инженер-гидрогеолог.

Карьера 
1981—1993 — инженер, старший инженер, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института природных газов.

1993—1996 — научный сотрудник Института нефти и газа Министерства нефти и газа Туркменистана.

1996 — 12.10.2009 — научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий отделом Института нефти и газа Государственного концерна «Туркменгаз».

12.10.2009 — 15.01.2010 — министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана.

15.01.2010 уволен за серьезные недостатки в работе. Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 
сведений нет

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции фамилии 
 Фамилия: Нурмырадов

Министры Туркменистана